A Skeletal Domain () — тринадцатый студийный альбом американской дэт-метал-группы Cannibal Corpse. Альбом был записан в студии AudioHammer Studios Марком Льюисом.

Басист группы Алекс Уэбстер однажды сказал: «Я думаю, что это вид тёмно-звучащего альбома. Вы знаете, что это альбом в жанре дэт-метал, поэтому он должен быть тёмным и жутким, но я думаю, что в нём этого больше, чем обычно. Это отчасти присутствует в песнях.»

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома

Альбомы Cannibal Corpse
Альбомы Metal Blade Records